Везунчик! (, 2008) — комедия венгерского кинорежиссёра Роберта Лакатоша. Действие происходит на цыганском, венгерском, румынском и английском языках. Фильм получил награду (Label Europa Cinemas) на Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Сюжет 
Сюжет составляют приключения двух друзей из Трансильвании, цыгана и венгра.

В ролях 
 Лоранд Борош — Лори
 Лаёш Габор — Лали

Примечания

Ссылки 
  Фильм в базе IMDB (на английском)

Фильмы на цыганском языке